Lam Teungoh (Sampoiniet), een plaats in Indonesië
Lam Teungoh (Ingin Jaya), een plaats in Indonesië
Lam Teungoh (Peukan Bada), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing